У́рби Виторрио Диего Эмануэ́лсон (; род. 16 июня 1986, Амстердам) — нидерландский футболист, игравший на позиции левого полузащитник. Выступал за сборную Нидерландов.

Биография 
Эмануэлсон — воспитанник футбольной школы «Аякса». Впервые в первой команде он сыграл в сезоне 2004/05. В 2006 году он участвовал в чемпионате Европы среди молодёжных команд и был выбран на место левого защитника в символическую сборную турнира. 16 августа 2006 года дебютировал во взрослой сборной Нидерландов в товарищеском матче со сборной Ирландии. 23 января 2011 года подписал контракт с итальянским клубом «Милан» сроком до 30 июня 2014 года. 26 января 2011 года дебютировал за «Милан» в выездном матче 1/4 финала Кубка Италии 2010/11 против «Сампдории». 20 апреля 2011 года Эмануэлсон вышел на замену в полуфинале Кубка Италии против «Палермо» и забил свой первый гол в составе «Милана».

Женат на . У пары двое детей: дочь  (род. 07.05.2007) и сын  (род. 18.04.2011).

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2010/11
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (3): 2005, 2006, 2007.
 Обладатель Кубка Нидерландов (3): 2005/06, 2006/07, 2009/10.
«Милан»
 Чемпион Италии: 2010/11
 Обладатель Суперкубка Италии: 2011

Статистика выступлений

Клубная карьера 

(откорректировано по состоянию на 19 апреля 2014 года)

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Утрехт»
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года